Irochrotus — род полужесткокрылых (подотряда клопов) из семейства щитников-черепашек.

Описание 
Волоски на теле очень длинные и тонкие. Переднеспинка с небольшой выемкой недалеко за серединой бокового края.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Щитники-черепашки
Роды полужесткокрылых